Simonenko steht für:

 (4280) Simonenko, Asteroid im Hauptgürtel

Simonenko ist der Familienname folgender Personen:
 Alla Nikolaevna Simonenko (1935–1984), russische Astronomin
 Igor Borissowitsch Simonenko (1935–2008), russischer Mathematiker

Siehe auch:
 Symonenko